désigne :

Hajdú est un ancien comitat de Hongrie.

Patronymes 
Étienne Hajdu, 1907 - 1996, sculpteur français d'origine hongroise de la nouvelle École de Paris.
Péter Hajdú, 1923 - 2002, linguiste hongrois.

Homonymie de patronyme